

Cinema 
The Foundling – cortometraggio del 1907 prodotto dalla S. Lubin
The Foundling – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
The Foundling – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
The Foundling – cortometraggio del 1912 diretto da Ashley Miller
The Foundling – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The Foundling – cortometraggio del 1913 prodotto dalla All-British
The Foundling – film del 1915 diretto da John B. O'Brien
La trovatella (The Foundling) – film del 1916 diretto da John B. O'Brien

Letteratura 
Belinda e il duca (The Foundling) – romanzo di Georgette Heyer del 1948
The Foundling and Other Tales of Prydain – raccolta di racconti di Lloyd Alexander del 1973

Altro 
Il trovatello (The Foundling) opera teatrale di Edward Moore del 1748
The Foundling – album di Mary Gauthier del 2010